Пухлы — название населённых пунктов:

 Пухлы — деревня в Хайнувском повяте Подляского воеводства Польши.
 Пухлы — деревня в Опочецком районе Псковской области России.